Ondrup ist der Name folgender Orte:
 Ondrup (Lüdinghausen), Bauerschaft der Stadt Lüdinghausen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Ondrup (Selm), Bauerschaft der Stadt Selm, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Ondrup (Steinfeld), Ortsteil der Gemeinde Steinfeld, Landkreis Vechta, Niedersachsen